Крутоярский — название населённых пунктов в России:

 Крутоярский — хутор в Кущёвском районе Краснодарского края.
 Крутоярский — посёлок в Шарыповском районе Красноярского края.
 Крутоярский — посёлок в Мартыновском районе Ростовской области.
 Крутоярский — посёлок в Касимовском районе Рязанской области.
 Крутоярский — посёлок в Пышминском городском округе Свердловской области.
 Крутоярский — посёлок в Георгиевском районе Ставропольского края.
 Крутоярский — посёлок в Октябрьском районе Челябинской области.

См. также 
 Крутоярский сельсовет